Сосыа:

 Сосыа  — со (глухой альвеолярный спирант), 40-я буква тайского алфавита.
 Сосыа — шестая буква лаосского алфавита.